Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх 2000 года проходили с 24 сентября по 1 октября. 314 спортсменов из 55 стран разыграли шестнадцать комплектов медалей: по 8 в вольной и греко-римской борьбе.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки